Aurensan ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Aurensan (Hautes-Pyrénées)
 Aurensan (Gers)